Paro (district), een district in Bhutan
Paro (stad), een stad in Bhutan
Paro (robot), een robot zeehond
Paro (vallei), een vallei in Bhutan
Paro (geslacht), een geslacht van hangmatspinnen

Zie ook
Internationale Luchthaven Paro, een luchthaven bij de stad Paro in Bhutan